Das Legg Mason Tennis Classic 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Juli bis 8. August 2010 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Das Turnier gehörte zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale besiegte der mit einer Wildcard gestartete David Nalbandian den an Position acht gesetzten Marcos Baghdatis; der Triumph in Washington war Nalbandians erster Titel im laufenden Jahr und der elfte seiner Karriere. Im Doppel waren Martin Damm und Robert Lindstedt die Titelverteidiger, doch auch sie traten in diesem Jahr nicht an. Im Finale konnten sich Mardy Fish und Mark Knowles gegen Tomáš Berdych und Radek Štěpánek durchsetzen. Der Sieg in Washington ist der zweite gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.165.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.402.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Juli bis 1. August 2010 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 92 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Washington, D.C.